Dale McTavish (né le  à Eganville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1995-1996, il commence sa carrière avec les Flames de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 

|1988-1989 || Lumber Kings de Pembroke || CJAHL ||56 ||26 ||24 ||50 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1989-1990 || Petes de Peterborough || LHO ||66 ||26 ||35 ||61 ||34 ||12 ||1 ||5 ||6 ||2 
|-
|1990-1991 || Petes de Peterborough || LHO ||66 ||21 ||27 ||48 ||44 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|1991-1992 || Petes de Peterborough || LHO ||60 ||25 ||31 ||56 ||59 ||10 ||2 ||5 ||7 ||11 
|-
|1992-1993 || Petes de Peterborough || LHO ||66 ||31 ||50 ||81 ||98 ||21 ||9 ||8 ||17 ||22 
|-
|1993-1994 || Université Saint-Francis-Xavier || SIC ||25 ||29 ||24 ||53 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1994-1995 || Université Saint-Francis-Xavier || SIC ||25 ||25 ||27 ||52 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || Flames de Saint-Jean || LAH ||4 ||2 ||3 ||5 ||5 ||15 ||5 ||4 ||9 ||15 
|-
|1995-1996 || Équipe Canada || International ||53 ||24 ||32 ||56 ||91 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || Flames de Calgary || LNH ||9 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || Flames de Saint-Jean || LAH ||53 ||16 ||21 ||37 ||65 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1997-1998 || SaiPa Lappeenranta || SM-liiga ||47 ||25 ||18 ||43 ||73 ||3 ||0 ||3 ||3 ||4 
|-
|1998-1999 || SaiPa Lappeenranta || SM-liiga ||44 ||22 ||17 ||39 ||117 ||7 ||4 ||5 ||9 ||2 
|-
|1999-2000 || Équipe Canada || International ||4 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Espoo Blues || SM-liiga ||53 ||32 ||19 ||51 ||87 ||4 ||1 ||0 ||1 ||12 
|-
|2000-2001 || SC Rapperswil-Jona || LNA ||44 ||24 ||19 ||43 ||63 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4  
|-
|2001-2002 || |SC Rapperswil-Jona || LNA ||41 ||21 ||21 ||42 ||36 ||5 ||3 ||3||6 ||4  
|-
|2002-2003 || |SC Rapperswil-Jona || LNA ||37 ||18 ||25 ||43 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2003-2004 || |SC Rapperswil-Jona || LNA ||13 ||6 ||8 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || |SC Rapperswil-Jona || LNA ||44 ||24 ||29 ||53 ||36 ||4 ||1 ||1 ||2 ||16  
|-
| HC Sierre || LNB ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||6 ||7 ||0   
|-
|2005-2006 || ZSC Lions || LNA ||38 ||17 ||20 ||37 ||98 ||9 ||3 ||7 ||10 ||12 
|-
|2006-2007 || ZSC Lions || LNA ||34 ||15 ||17 ||32 ||30 ||7 ||4 ||1 ||5 ||22  
|-
|2007-2008 || EV Zoug || LNA ||49 ||32 ||21 ||53 ||78 ||7 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
|2008-2009 || EV Zoug || LNA ||18 ||8 ||12 ||20 ||30 ||10 ||3 ||4 ||7 ||10  
|-
|2009-2010 || EV Zoug || LNA ||43 ||22 ||19 ||41 ||40 ||12 ||6 ||8 ||14 ||8  
|-
|2010-2011 || SaiPa Lappeenranta || SM-liiga || 38|| 16|| 6|| 22|| 47||- ||- ||- ||- ||- 

|361||188||190||378||474||55||24||26||50||82

|182||95||60||155||324||14||5||8||13||18

|258||103||143||246||235||47||13||18||31||35

Statistiques Roller Hockey
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995 || SaiPa Lappeenranta || SM-liiga ||6 ||2 ||3 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1972
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Sierre
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara